Новокурск — название населённых пунктов в России:

 Новокурск — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Новокурск — деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Новокурск — деревня в Бейском районе Хакасии.

См. также 
 Новокурская
Новокурское
 Курск (значения)
 Курская
 Курский
 Курское